Диль ( и Dill;  и Dyle; ; ) — многозначный термин.

Персоналии 
 Диль, Август Фридрих Адриан (1756—1839) — немецкий врач, биолог.
 Диль, Аугуст (род. 1976) — немецкий актёр и сценарист
  (1864—1943) — немецкий экономист.
 Диль, Людвиг (1848—1940) — немецкий художник
 Диль, Ричард (род. 1940) — американский археолог и антрополог
 Диль, Шарль (1859—1944) — французский учёный, автор многих работ по истории Византии и византийского искусства
 Диль, Элла Александровна (род. 1978) — российская бадминтонистка, двенадцатикратная чемпионка России
 Диль, Эрих Васильевич(1890—1952) — немецкий филолог-классик.
 Диль, Юстин (род. 2004) — немецкий футболист.
 Диль, Якоб (род. 1978) — немецкий музыкант и киноактёр, брат Августа Диля.

Другое 
 Диль — гора в южной Славонии на востоке Хорватии
 Диль (Дейле) — река в Бельгии
 Диль — французский департамент (1795—1814) на территории современной Бельгии
 Линия Диль — оборонительная линия в Бельгии
 Диль — город в Англии

См. также 
 Дил (значения)
 Дилль (значения)